Ben Kassou ist der Familienname folgender Personen:

 Allal Ben Kassou (1941–2013), marokkanischer Fußballspieler
 Tijini Ben Kassou (* 1950), marokkanischer Judoka

Siehe auch:
 Kassou